Gheorghiu is een Roemeense achternaam, gedragen door onder meer de volgende personen:
Angela Gheorghiu (1965), Roemeense zangeres
Florin Gheorghiu (1944), Roemeens schaker
Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901-1965), Roemeens staatsman